HOCR bezeichnet:
 hOCR (Standard), offener Standard, der ein Datenformat für Texterkennungsergebnisse beschreibt
 früherer Name der Texterkennungssoftware hebOCR für hebräische Schrift
 eine Abkürzung für die Head of the Charles Regatta in Boston

Abkürzung